Niemcy:
 Wahlheim – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Alzey-Worms

Inne:
 Wahlheim – fikcyjna miejscowość w powieści Cierpienia młodego Wertera

Zobacz też:
 Walheim